

Persone 
 Angelo Pavan – politico italiano
 Antonio Pavan – politico italiano
 Gilberto Pavan – rugbista italiano
 Marcos Pavan – direttore di coro brasiliano
 Mario Pavan – scienziato e politico italiano
 Marisa Pavan, pseudonimo di Marisa Pierangeli – attrice italiana naturalizzata statunitense
 Pietro Pavan – cardinale italiano
 Riccardo Pavan – rugbista italiano
 Sarah Pavan – pallavolista canadese
 Simone Pavan – calciatore italiano
 Adriano Adami, noto anche come Pavan  – tenente della 4ª Divisione alpina "Monterosa" della RSI

Altro 
 Pavan – tipo di composizione musicale
 18123 Pavan – asteroide